Základem mužského jména Pankrác je řecké jméno Pankrátios, které se vykládá z pankrátion („celkový závod“, „víceboj“), nebo pankratés („všemocný“, „vševládný“).

Ve spojení římskokatolického kalendáře s meteorologií je svatý Pankrác první ze tří „zmrzlých / ledových mužů“, v lidové pranostice vyjadřující severní až severozápadní proudění vzduchu s teplotami ještě pod bodem mrazu. Dalšími dvěma jsou Servác a Bonifác.

Domácké podoby 
Kráťa, Krácek, Kráca, Panek, Pankrácek

Jméno Pankrác v jiných jazycích 
 Italsky: Pancrazio
 Anglicky: Pancras
 Slovensky: Pankrác
 Polsky: Pankracy
 Rusky: Pankrat nebo Pankratij
 Srbocharvátsky: Pankratij nebo Pankratije
 Maďarsky: Pongrác
 Rumunsky: Pancratie
 Řecky: Pankratois
 Španělsky, portugalsky: Pancracio
 Francouzsky: Pancrace
 Nizozemsky, německy: Pankratius nebo Pancratius nebo Pankraz
 Latinsky: Pancratiu

Data jmenin 
 Český kalendář: 12. května
 Slovenský kalendář: 12. května
 Římskokatolický církevní kalendář: 12. května

Významné osoby se jménem Pankrác 
 Svatý Pankrác
 Pankrác Ignác Borč

Externí odkazy 
 Quido.cz
 Libri.cz

Mužská jména